Het ATP-toernooi van Barcelona 2018 (met de officiële naam Barcelona Open Banc Sabadell 2018) werd gespeeld van 23 tot en met 29 april 2018. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Het toernooi van 2018 trok een recordaantal van 101.467 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
  Kevin Anderson → vervangen door  Malek Jaziri
  David Ferrer → vervangen door  Dušan Lajović
  Horacio Zeballos → vervangen door  João Sousa
  Fernando Verdasco (linker kuit) → vervangen door  Jozef Kovalík (LL)
  Philipp Kohlschreiber (lage rug) → vervangen door  Alexey Vatutin (LL)
  Andrej Roebljov (lage rug) → vervangen door  Ernesto Escobedo (LL)
  Chung Hyeon (rechter enkel) → vervangen door  Pablo Andújar (LL)

Opgaven 
  Kei Nishikori

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona